Het seizoen 1967/68 van de DFB-Pokal was het 25e seizoen om de Duitse nationale voetbalbeker (inclusief de Tschammer-beker) in het voetbal en het zestiende onder de naam DFB-Pokal.

Met VfL Bochum bereikte voor de tweede keer sinds de invoering van de Bundesliga een club uit de Regionalliga de finale.

Eindronde

Eerste ronde

1/8ste finale

Replay

Kwartfinale

Replay

Halve finale

Finale
De finale werd op 9 juni 1968 gespeeld voor 68.000 toeschouwers. 

DFB-Pokal naar seizoen
Duits competitievoetbal 1967/68
Bekervoetbal 1967/68